

Patronyme 

 Éliane Ekra (née en 1955), médecin et professeure d’anthropologie socio-familiale ivoirienne ;
 Frédéric François Alain Ekra (né en 1940), médecin spécialisé en cardiologie et homme politique ivoirien ;
 Mathieu Ekra (1917-2015), homme politique ivoirien.